

Октябрська сільська рада — Вітебський район, Вітебська область
 Октябрська сільська рада — Буда-Кошельовський район, Гомельська область
 Октябрська сільська рада — Жлобінський район, Гомельська область
 Октябрська сільська рада — Октябрський район, Гомельська область
 Октябрська (Костричницька) сільська рада — Крупський район, Мінська область
 Октябрська сільська рада — Логойський район, Мінська область
 Октябрська сільська рада — Слуцький район, Мінська область
 Октябрська сільська рада — Солігорський район, Мінська область

Октябрська сільська рада — сільське поселення, Благовіщенський район, Башкортостан
 Октябрська сільська рада — сільське поселення, Зміїногорський район, Алтайський край
 Октябрська сільська рада — сільське поселення, Зональний район, Алтайський край
 Октябрська сільська рада — сільське поселення, Китмановський район, Алтайський край
 Октябрська сільська рада — сільське поселення, Кулундинський район, Алтайський край
 Октябрська сільська рада — сільське поселення, Октябрський район, Оренбурзька область
 Октябрська сільська рада — сільське поселення, Стерлітамацький район, Башкортостан

Октябрська сільська рада — Автономна Республіка Крим, Ленінський район
 Октябрська сільська рада — Автономна Республіка Крим, Первомайський район
 Октябрська сільська рада — колишня назва Керменчицької сільської ради Донецька область, Великоновосілківський район
 Октябрська сільська рада — колишня назва Срітенської сільської ради Донецька область, Волноваський район
 Октябрська сільська рада — колишня назва Шахівської сільської ради Донецька область, Добропільський район
 Октябрська сільська рада — колишня назва Зарічненської сільської ради Сумська область, Путивльський район
 Октябрська сільська рада — колишня назва Іванівської сільської ради Харківська область, Красноградський район

Див. також 
 Октябрська селищна рада
 Жовтнева сільська рада